«Сад жела́ний» — советская лирическая кинодрама 1987 года режиссёра Али Хамраева — о хрупкости и эфемерности человеческого счастья. История последнего предвоенного лета трёх сестёр.

Сюжет 

1941 год. Три сестры приезжают в начале лета к бабушке в деревню. Мир представляется им огромным «садом желаний», все ждут с нетерпением дня рождения Аси, которую не покидает предчувствие надвигающейся беды. Съезжаются гости, но нет родителей. Ася пока не знает, что отец объявлен «врагом народа», и что война совсем близко…
{{конец цитаты|источник=анонс «Мосфильма»}}

 В ролях 
 Марианна Велижева — Ася Ирина Шустаева — Валерия, старшая сестра Ольга Зархина — Томка, младшая сестра Галина Макарова — бабушка Михаил Брылкин — дед Игорь Донской — Иннокентий Александр Феклистов — Павел Юрий Павлов — Лихо Хикмат Гуляев — товарищ Павла Марианна Высочина — Валька-почтальонша Сергей Карленков — Сергей Лев Прыгунов — Кирилл, отец Леры и Томы Пётр Колбасин — Иван, дядя Аси Петр Голумбевский — Николай Светлана Тормахова — мать Аси Кира Муратова — колдунья Съёмочная группа 

 Режиссёр: Али Хамраев
 Автор сценария: Сергей Лазуткин
 Оператор: Владимир Климов
 Художники-постановщики: Парвиз Теймуров, Виктор Зенков
 Звукооператор: Лилия Тереховская
 Комбинированные съёмки:
 оператор: Александр Ренков
 художник: Зоя Морякова
 Монтажёр: Вера Остринская
 Директор: Людмила Габелая

 Съёмки 
Большая часть фильма снималась в Пушкиногорском районе Псковской области летом 1987 года — напротив Михайловского, в деревне Дедовцы. Некоторые эпизоды снимались в усадьбе Строгановых Волышово.

В фильме использована музыка Баха.

 Отзывы Тема противоестественности насилия, предательства, подлости, войны, тема трагедии человеческого неведения и страха звучит в картине в полный голос.«Сад желаний» Али Хамраева — одно из самых значительных явлений «перестроечного», так сказать, кино. Прежде всего потому, что это явление полноценно художественное, позволяющее оценивать себя без скидок на важность темы и трудность преодолеваемых обстоятельств. И потому ещё, что главное в фильме — исследование человеческой души, то есть то, чем и должно заниматься искусство.''

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Сад желаний 1987 …из книги «3500 кинорецензий»

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы 1987 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»